

Geografia
 Carpaneto Piacentino, comune italiano in provincia di Piacenza
 Carpaneto, frazione di Tizzano Val Parma in provincia di Parma

Persone
 Giorgio Carpaneto, poeta e scrittore italiano